Загора — топоним.

Провинции 
 Загора — провинция в составе области Сус-Масса-Драа в Марокко.

Исторические области 
 Загора — географический район во внутренней части южной Хорватии, известное также как «Далматинская Загора».
 Загоре или Загора — историческая область в Болгарии, к югу от Балканских гор.
 Загори — историческая область в Эпире (Греция), к северо-востоку от Янины.

Населённые пункты 
 Загора — город в Марокко, расположен в области Сус-Масса-Драа.
 Загора — деревня в Дуванском районе Башкортостана России.
 Загора — посёлок в Маслянинском районе Новосибирской области России.
 Загора — деревня в Оханском городском округе Пермского края России.
 Загора — село в Золочевском районе Львовской области Украины.
 Загора — село в Здолбуновском районе Ровненской области Украины.
  — село в Греции.
 Загоре — село в Болгарии, в Старозагорской области, входит в общину Стара-Загора.

См. также 
 Стара-Загора
 Нова-Загора